Vignoli – cognome italiano
 Adriano Vignoli – ciclista su strada italiano
 Alessandra Vignoli – poetessa italiana
 Carlo Vignoli – dialettologo e filologo italiano
 Farpi Vignoli – scultore italiano
 Giulio Vignoli – giurista e storico italiano
 Giuseppe Vignoli – vescovo cattolico italiano
 Marcel Vignoli – calciatore francese
 Tito Vignoli – filosofo italiano
 Viero Vignoli – calciatore italiano